

Biografia 
Francesco Sguazzabia, meglio noto come "Sbibu", è un musicista veronese.
Autodidatta, ha suonato con alcuni tra i più importanti jazzisti italiani 
ed europei e ha all'attivo innumerevoli pubblicazioni discografiche con artisti nazionali e stranieri, 
che spaziano tra l'avanguardia jazz, il rock, la musica sperimentale
e la musica classica.

Ha partecipato a numerosi festival in Italia, in Europa e nel resto del mondo, suonando, fra gli altri, con Billy Cobham,
Tony Oxley, Ernst Reijeseger, Martin Mayes, Pietro Tonolo, Ellade Bandini, Sandro Gibellini, Piero Leveratto e Percy Jones.

Musicista molto eclettico e spesso irriverente, nelle sue performance ama affiancare alle percussioni oggetti di uso quotidiano.

Le collaborazioni con Luciano Berio e Patty Pravo 

Nel 1986 collabora con Luciano Berio per l'allestimento dell'opera Orfeo.

Tra il 1989 e il 1990 suona in due album di Patty Pravo:
Oltre l'Eden... e Pazza idea eccetera eccetera....

In quegli anni, lavora anche come session man a Milano e insegna presso diverse scuole di musica di Cremona e Trento.

Too Whit Too Whoo Trio 
Band di culto della musica "ambient", con Enrico Terragnoli alla chitarra, tastiere e rumori e Stefano Benini ai flauti e didjieridoo. Quattro pubblicazioni discografiche all'insegna della musica sperimentale, quasi totalmente improvvisata. Definiti " la colonna sonora ideale per un racconto di fantascienza...."

Garlic e Rains 
Trio di rock progressive con musiche completamente improvvisate, Garlic è una band con Sbibu, Enrico Terragnoli alla chitarra e Teo Ederle al basso elettrico.

Rains, in quartetto con Beppe Castellani al sax, ancora Terragnoli e Giorgio Signoretti alle chitarre. Jazz rock con sonorità elettriche e psichedeliche.

Farabrutto 

Nel 2000 fonda, assieme a Luca Zevio e Niccolò Sorgato, il gruppo folk rock dei Farabrutto, 
con cui pubblica due dischi e con cui vince nel 2005 il Premio Tenco SIAE, per l'album d'esordio Alzare la voce.
Nel 2010 esce il secondo album della band, Estremoriente Mediocre Occidente.

Musica classica 

Collabora da alcuni anni con l'Accademia Strumentale Italiana, un ensemble di musica rinascimentale, con il quale suona in Italia, Belgio e Francia, all'interno di festival internazionali

Dal 2006 collabora stabilmente con l'ensemble classico I Virtuosi Italiani, con cui nel 2014 mette in scena lo spettacolo Omaggio ai Beatles, che lo porterà in tour anche in diversi paesi esteri, come Russia e Turchia.

Con i Virtuosi Italiani, suona in progetti che vedono protagonisti Gianluigi Trovesi, la cantante Antonella Ruggiero, nonché spettacoli di tango argentino con musiche di Piazzolla.

Concerto in Bronzo 

Tra il 2007 e il 2010 pubblica 3 album da solista in cui suona le sculture in bronzo del grande Maestro del ‘900 Gino Bogoni, scomparso nel 1990.
Nell'ambito di questi progetto ha anche ideato la performance live Concerto in bronzo, 
nella quale duetta con altri musicisti e una voce recitante, suonando dal vivo le sculture dell'Artista. 
Nel 2010 viene pubblicato il DVD Concerto in Bronzo che "cattura" una di queste performance, tenutasi al
Teatro Camploy di Verona nello stesso anno.

Luca Donini Quartet 

Dal 2007 al 2016 suona con l'ensemble etno-jazz Luca Donini Quartet, con cui ha pubblicato sette album. 
Si tratta di una delle collaborazioni più lunghe culminata nel 2008 con l'uscita su Cat Sound Records dell'album Live in USA, registrato dal vivo in America 
nell'ambito di due importanti festival: Jazz in July a Des Moines (Iowa) e Art First Fridays Jazz Festival a Fairfield (Connecticut).

2010 - oggi 

Negli ultimi anni si dedica alla ricerca musicale e alla sperimentazione a 360°, passando anche dal rock progressivo, 
dalla musica etnica e, addirittura, dal metal estremo.
In questo periodo presta i suoi ritmi a numerosissimi ensemble, di cui spesso è anche fondatore, nonché mette in piedi
o partecipa a vari progetti di stampo teatrale e performativo, in particolare assieme all'attore e regista teatrale Massimo Totola, e al cantante Guillermo Gonzales, ex voce del gruppo metal Mothercare.

Tra le pubblicazioni degne di nota di questi anni ci sono tre album omonimi: quello del trio d'improvvisazione pura Bushido, con il compositore Enrico Breanza e il bassista Gianni Sabbioni (2010), quello del duo etno-jazz Minor Angels con il trombettista 
Zeno Fatti (con cui in un'occasione suona di spalla a Chris Cornell) e quello di un altro duo, Mugen, stavolta con Guillermo Gonzales, disco di free jazz minimale dove quest'ultimo suona il pianoforte e Sbibu la batteria.

In cantiere per il 2015 ci sono già due dischi, per altrettanti nuovi progetti: il duo ambient-sperimentale Tarkampa con
Riccardo Massari Spiritini e il trio noise-classico Giubileos, con il 
primo violoncello dei Virtuosi Italiani e dell'orchestra della Radio Nazionale Argentina Leonardo Sapere e, di nuovo, il cantante Guillermo Gonzales.

Un nuovo progetto del 2015 è Perfect Pair, con David Cremoni alla chitarra, Guillermo Gonzales e Franco Zampieri alla voce.
La band propone una rivisitazione dei classici del prog rock dagli anni '70 a oggi, riarrangiati in lunghe suite arricchite da ampi spazi 
improvvisativi, il tutto all'interno della forma agile, ma anomala, fatta di due voci, chitarra e batteria...

In occasione del compleanno di Radio Popolare Verona, il 27 gennaio 2015, si esibisce live con Guillermo Gonzales e 
Luca Donini, dando a luce un nuovo trio chiamato Larks.

Nuova band nominata Wozzdèt?, nata nel 2017, che vede oltre a Sbibu, Nicola Salerno alle tastiere e computer ed Enrico Terragnoli alla chitarra. Trio di musica elettronica/ambient.

Discografia selezionata

Solista 
 (2007) Vol I
 (2008) Donna in bianco e coccodrillo farcito
 (2008) Part II
 (2010) Third
 (2010) Concerto in Bronzo (DVD)

Tu Whit Tu Whoo Trio 
 (1989) Tu whit tu whoo
 (1990) Gradini di Dùva
 (1994) L'ombra
 (2000) Ascriptum

Luca Donini 4et 
 (2007) Songs
 (2008) Live in USA

Farabrutto 
2004 - Alzare la voce
2010 - Estremoriente Mediocre Occidente
2010 - La leva cantautorale degli anni zero (compilation)

Garlic 
[trio prog rock con Enrico Terragnoli e Teo Ederle]
 (1999) Garlic
 (2001) L’enigma della trottola

Rains 
[band jazz-rock del sassofonista Beppe Castellani, ancora con l'amico Enrico Terragnoli]
 (1992) Rains
 (1994) Sybil
 (2001) Apokalyptische stadt

Bushido 
 (2010) Bushido

Minor Angels 
 (2012) Minor Angels

Mugen 
 (2013) Mugen

Larks 
2015 - Live@Radio Popolare Verona (radio podcast)
Bifo Combo
 2016 - Il Complotto
Perfect Pair
 2017 - Perfect Pair
Wozzdét?
 2018 - Wozzdèt? (Kutmusic)

Collaborazioni 
 Dieci segreti (Giulio Visibelli 5et, 1986)
 Oltre l'Eden... (Patty Pravo, 1989)
 Pazza idea eccetera eccetera... (Patty Pravo, 1990)
 Live (University Jazz Project, 1991)
 A.Ra.Go.Sta (Le Madri della Psicanalisi, 1993)
 Kaos (Alberto Nacci Trio, 1994)
 Lanxatura (Cristina Mazza 4et, 1995)
 Passing (Alberto Nacci Trio, 1996)
 Nordic songs (2000)
 Apotropaica (Bonifica Emiliana Veneta, 2000)
 Africa symphony (2001)
 Variabile naturale (Bonifica Emiliana Veneta, 2003)
 Generations (Carlo Ceriani Trio, 2003)
 Fortynine forever (Stefano Benini Quartet, 2006)
 Restless Spirits - Big Band Ritmo-Sinfonica Città di Verona plays the music of Roberto Magris (Velut Luna, 2009)

Note

Collegamenti esterni 
 

Gruppi e musicisti del Veneto